Кубок Австрии по футболу 2013/14 года () — 80-й розыгрыш Кубка Австрии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 

 

2013/2014
Спорт в Австрии в 2013 году
Спорт в Австрии в 2014 году
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2013/2014